16-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 20 сентября по 2 октября 1953 года в Одессе на стадионе «Пищевик» с участием 22 команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В чемпионате приняли участие 22 команды из 14 союзных республик (кроме Армянской и Киргизской). Каждая республика получала возможность выставить как минимум одну команду для участия в турнире.

Соревнования состояли из двух этапов — предварительного и финального. В финальном этапе участвовали 8 лучших команд по итогам предварительной стадии, разыгравшие по круговой системе места с 1-го по 8-е.

Результаты

Предварительный этап

Финальный этап

За 1—8 места

За 9—16 места 
 9. СКИФ Москва
 10. «Искра» Минск
 11. «Медик» Свердловск
 12. УСК Вильнюс
 13. «Искра» Куйбышев
 14. «Спартак» Петрозаводск
 15. «Спартак» Харьков
 16. «Искра» Ашхабад

За 17—21 места 
 17. «Калев» Таллин
 18. «Наука» Ташкент
 19. «Нефтяник» Баку
 20. «Медик» Кишинёв
 21. «Искра» Алма-Ата
 22. «Искра» Сталинабад

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Татьяна Добродеева, Лилия Каленик, Галина Козлова, Зинаида Кузькина, Серафима Кундиренко, Вера Озерова, Наталья Пшеничникова, Татьяна Стангрит, Лидия Стрельникова. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Р. Бабаева, Е. Ванина, Александра Дёмина, Александра Курятникова, Антонина Моисеева, В. Окороченкова, Валентина Свиридова, Мария Чичинадзе (Сёмина), Л. Шишонкова. Тренер — Александр Маментьев.

 «Буревестник» (Ленинград): В. Аблова, Р. Бичурина, Е. Ефимова, Г. Зубарева, Лирика Иванская, Альбина Ипполитова, И. Каликинская, И. Маланина, В. Макарова, Анна Пономарёва. Тренер — Дмитрий Шилло.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1953 год в волейболе
Спорт на Украине в 1953 году
Сентябрь 1953 года
Октябрь 1953 года
Спортивные соревнования в Одессе
Чемпионаты СССР в 1953 году
Соревнования по волейболу на Украине